Гаич:

 Гаич, Зоран (род. 1958) — югославский и сербский волейбольный тренер.
 Гаич, Любивое (1904—1944) — Народный герой Югославии.

См. также 
 Гайч